Per Francisco Herrera si può intendere:
 Francisco Herrera il Vecchio, pittore spagnolo del Siglo de Oro.
 Francisco Herrera il Giovane, architetto e pittore spagnolo, figlio di Herrera il Vecchio.
 Paco Herrera, allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Francisco Herrera (politico), ministro cileno della giunta Pinochet